As December Falls (abreviado ADF) es una banda originaria de Nottingham, Reino Unido con estilo Pop-Punk cuya fecha de lanzamiento es el 2 de junio del 2014. La banda esta integrada por la vocalista/compositora Bethany Curtis, el guitarrista principal y voz de acompañamiento Ande Hunter, el bajista Timmy Francis y el baterista Lukas James.

Referencias